Каунас — місто у Литві.
 Каунас — футбольний клуб.

Каунас